Михришах-султан, также известна как Гюрджю Гюзели  (грузинская красавица); (1745 – 16 октября 1805) – вторая жена османского султана Мустафы III, мать султана Селима III, Хасеки Султан, Валиде Султан.

Жизнь 
Михришах-султан родилась в 1745 году. Имя при рождении — Агнес. Была дочерью грузинского священника. В 1760 году стала женой Мустафы III. В 1789 году после того, как на трон взошел её сын Селим III, стала Валиде Султан. Де-факто правила как регент в период с 1789 по 1805 года. В 1790-е годы начала строительство школ и мечетей. В 1805 году построен комплекс Михришах Валиде Султан. Умерла 16 октября 1805 года в Стамбуле. Похоронена в мавзолее Михришах Валиде Султан.

Примечания

См. также 
 Список матерей султанов Османской империи

Хасеки-султаны
Валиде-султаны